Als Alter Leuchtturm werden bezeichnet:

 Alter Leuchtturm Borkum
 Leuchtturm Bremerhaven
 Alter Leuchtturm Sulina
 Alter Leuchtturm Kyrenia
 Der Mangturm in Lindau, siehe Lindau (Bodensee)#Stadtbefestigung
 Alter Leuchtturm Puttgarten 
 Der Alte Leuchtturm in Lübeck-Travemünde #Alter Leuchtturm
 Alter Leuchtturm Wangerooge
 Alter Leuchtturm Pagensand-Süd